Zitek ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Zítek (1832–1909), tschechischer Architekt
 Nico Josef Zitek (* 1976), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Zítek